Това е списък на всички вековни дървета в община Ботевград, регистрирани в Министерството на околната среда и водите.

Всички са на територията на Държавно горско стопанство Ботевград и регионалнатта инспекция по околната среда и водите в София.

Източници 

Списъци за България
Община Ботевград